К-8 — советская атомная подводная лодка
 К-8, она же Р-8 — советская управляемая ракета «воздух-воздух»